JAEG steht für:

 Jahresarbeitsentgeltgrenze, das jährliche Bruttoeinkommen eines Arbeitnehmers, bis zu dem in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherungspflicht besteht

Jaeg ist der Familienname von:

 Paul Jaeg (* 1949), österreichischer Künstler und Schriftsteller

JAEG